Большая Куропаточья — река в России, протекает по территории Нижнеколымского района Якутии, в пределах Колымской низменности. Течет по тундре на север среди множества озёр, впадает в Восточно-Сибирское море, образуя эстуарий. Бассейн реки расположен к востоку от бассейна Малой Куропаточьи и к западу от Гальгаваамы.

Длина реки — 391 км, площадь водосборного бассейна — 6240 км².

Зимой река перемерзает, а в бассейне реки образуются обширные наледи. Питание реки снеговое и дождевое.

Примечания 

Реки, впадающие в Восточно-Сибирское море
Реки Нижнеколымского района